Stankewitsch ist ein slawischer Familienname.

Formen 
Stankewitz, germanisch 
Stankevičius, litauisch
Stankevičs, lettisch
 Станкевіч, weißrussisch
Stankiewicz, polnisch

Personen 

 Aristarch Stankewitsch († 2012), weißrussischer Erzbischof
 Nikolai Wladimirowitsch Stankewitsch (1813–1840), russischer Philosoph und Dichter
 Stanislau Stankewitsch (1907–1980), weißrussischer Politiker, Nazikollaborateur und Antikommunist
 Wazlau Stankewitsch (* 1954), litauischer Diplomat und Politiker, Generalkonsul von Kaliningrad

Familienname
Slawischer Personenname